Стеатопиги́я (от , род. п.  «жир» и  «ягодицы») — повышенное отложение подкожного жирового слоя на ягодицах. Встречается, как правило, у женщин.

Сильное развитие жировой прослойки на ягодицах генетически заложено у некоторых народов Южной Африки и Андаманских островов. У койсанских народов (готтентоты, бушмены), а также у зулу выдающиеся ягодицы являются признаком женской красоты.

Фигурки доисторических женщин, обнаруженные в пещерах Южной Франции и Австрии, и некоторые наскальные росписи свидетельствуют о том, что стеатопигия была широко распространена в верхнем палеолите в первобытных обществах Европы.

Готтентотские женщины со стеатопигией

См. также 
 Саарти Бартман

Примечания 

Анатомия нижней конечности
Антропология
Ягодицы